

События 
 498—491 — Тиран Гелы Гиппократ, брат Клеандра. Захват Наксоса, Леонтины. Успешная борьба с Сиракузами.
 Пиф.10 (Персей Гиперборейский) — Гиппоклу Пелиннейскому — первая датируемая ода Пиндара.
 Ионийское восстание. К восстанию Аристагора присоединяются Ликия, Кария, греческие города Малой Азии, Кипра и островов Эгейского моря.
 Объединённые силы восставших и союзников собрались у Эфеса и выступили против Сард. Сарды взяты, но крепость неприступна. Восставшие отходят к Эфесу и здесь сатрап Лидии Артафрен разбивает их армию.
 Персидская армия в сражении с войсками восставших на Кипре разбивает их у Саламина Кипрского.

Римская республика 
 Консулы: Квинт Клелий Сикул и Тит Ларций Флав (Руф) (во 2-й раз).

Китай 
 12-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 Весной умер князь Се (сеский бо) Дин (Сян-гун), летом был похоронен.
 Члены цзиньских родов Фань и Чжунхан подняли смуту.
 Летом вэйский полководец Гун Мэн-коу напал на Цао.
 Луский князь после совещания с Цзы Лу, Конфуцием и главами кланов послал Чжун Ю разрушить стены городов трёх потомков Хуань-гуна. Летом стены клана Шусунь в Хоу были разрушены войском Шусунь Чжоу-цю. Когда подошли к Би, Гуншань Бу-ню и Шусунь Чжэ напали на дворец луского гуна и атаковали самого гуна. Тогда по приказу Конфуция Шэнь Цзюй-сюй и Юэ Ци атаковали бисцев. Лусцы разбили бисцев у Гуме, их предводители бежали в Ци. Летом стены Би (Ми) были разрушены войсками Цзисунь Сы и Чжунсунь Хэ-цзи.
 Осенью в Лу приносили жертву для испрошения дождя.
 В 10 луне, в день гуй-хай князья Лу и Ци заключили договор в Хуан (местность в Ци).
 В 11 луне, в день бин-инь, в новолуние, было солнечное затмение (в «Ши цзи» не упомянуто). По современным данным, оно произошло 22 сентября 498 года до н. э. 
 В 11 луне луский гун вернулся из Хуан, в 12 луне войска гуна окружили Чэн (крепость клана Мэн), но не смогли взять его. Тогда гун примирился с главой рода Мэнсунь и вернулся из похода.
 Конфуций казнил сановника Шаочжэн Мао, который замышлял бунт.
 Циский князь послал в Лу певичек. Цзи Хуань-цзы их принял и предложил лускому князю посетить их. Тогда Конфуций покинул Лу (согласно гл.47, это было в 496 году).

См. также

Примечания